Sapir:
 Anna Brechta Sapir Abulafia
 Edward Sapir
 Hipoteza Sapira-Whorfa
 Isaj Dawidowicz Sapir
 Pinchas Sapir